Aylmer kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Aylmer, Québec, 
 Aylmer, Ontario, 

Robotskapade Kanadaförgreningar